Il singolare del torneo di tennis Nümbrecht Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore George Bastl che ha battuto in finale Martin Damm 7-6, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Jeff Tarango (primo turno)
 Antony Dupuis (quarti di finale)
 George Bastl (Campione)

 Jens Knippschild (primo turno)
 Peter Wessels (semifinali)
 Axel Pretzsch (secondo turno)
 Orlin Stanojčev (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nümbrecht Challenger 1999